Desa Duyung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Duyung (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 111,49), Jawa Timur, 
 Desa Duyung (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 112,62), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar